Чемпіонат світу з шахів за версією ФІДЕ 2000 проходив у Нью-Делі (Індія) та Тегерані (Іран). Перші шість раундів відбулись у Нью-Делі від 27 листопада до 15 грудня 200 року, а фінальній матч в Тегерані тривав від 20 до 24 грудня.

Переможцем турніру та чемпіоном світу став перший номер посіву Вішванатан Ананд, який і був проголошений наступним чемпіоном світу з шахів.

Тло 
У часи, коли проходив цей чемпіонат, титул чемпіона світу був розділений між двома версіями. Новоспечений класичний чемпіон світу, Володимир Крамник, не брав участі, як і попередній класичний чемпіон і гравець з найвищим рейтингом, Гаррі Каспаров. Однак, більшість найсильніших шахістів узяли участь. Крім вищезазначених, серед перших 25 в рейтинг-листі не взяли участь лише Анатолій Карпов та Є Цзянчуань.

Учасники 
Всі гравці є гросмейстерами, якщо не зазначено інше.

, 2762
, 2756
, 2755
, 2746
, 2743
, 2719
, 2707
, 2702
, 2702
, 2690
, 2689
, 2681
, 2677
, 2677
, 2676
, 2673
, 2670
, 2668
, 2668
, 2667
, 2667
, 2666
, 2661
, 2660
, 2659
, 2657
, 2657
, 2649
, 2648
, 2646
, 2643
, 2643
, 2641
, 2633
, 2630
, 2627
, 2627
, 2627
, 2627
, 2623
, 2623
, 2620
, 2613
, 2611
, 2609
, 2606
, 2605
, 2599
, 2598
, 2598

, 2596
, 2595
, 2595
, 2594
, 2592
, 2591
, 2587
, 2584
, 2583
, 2582
, 2577
, 2574
, 2573
, 2572
, 2572
, 2567
, 2567
, 2566
, 2557
, 2557
, 2556
, 2555
, 2554
, 2554
, 2552
, 2545
, 2541
, 2536
, 2534
, 2529
, 2527
, 2526
, 2525
, 2522
, 2513, IM
, 2510, IM
, 2502
, 2499
, 2495
, 2488, без титулу
, 2485
, 2485, IM
, 2461, IM
, 2454, IM
, 2429, IM
, 2426, IM
, 2418, IM
, 2409, IM
, 2322, IM
, 2257, без титулу

Шляхи відбору на турнір 
Гравці кваліфікувалися на турнір згідно з такими критеріями:
Четверо півфіналістів Чемпіонату світу ФІДЕ 1999 (Олександр Халіфман, Володимир Акопян, Майкл Адамс, Лівіу-Дітер Нісіпяну);
Юніори з рейтингом 2600 або вище. До уваги брався середній показник між січнем і липнем 2000 року;
Чемпіони світу серед юніорів 1999 (Олександр Галкін) і 2000 (Лазаро Брузон);
Чемпіонка світу 1999 (Се Цзюнь);
3 номінантів від президента ФІДЕ;
1 номінант від організаторів турніру;
62 учасників кваліфікувались за підсумками зональних турнірів;
По одному номінанту від континентальних президентів ФІДЕ (загалом четверо граців);
Достатня кількість гравців з найвищим рейтингом Ело, так щоб загальна кількість учасників досягла 100 (До уваги брався середній показник між січнем і липнем 2000 року);

Формат 
Турнір проходив за схемою подібною до інших чемпіонатів світу ФІДЕ 1998—2004. 28 гравців (27 з найвищим рейтингом і Лівіу-Дітер Нісіпяну, один з чвертьфіналістів попереднього чемпіонату світу) були посіяними одразу в другому раунді.

Раунди 1–5 складалися з двох основних партій, після яких йшов тай-брейк якщо основні партії не виявляли переможця. Контроль часу основних партій — 100 хвилин на перші 40 ходів, потім 50 хвилин додаються після 40-го ходу, 10 хвилин додаються після 60-го ходу, і 30 секунд додаються після кожного ходу, починаючи з першого. У випадку нічиї грався тай-брейк — 2 партії з контролем 25 хвилин + 10 секунд на хід; потім, якщо необхідно 2 партії з коротшим контролем (15 хвилин + 10 секунд на хід); після чого серія бліц ігор (4 хвилини + 10 секунд на хід для білих, 5 хвилин + 10 секунд на хід для чорних, перший переможець такої гри проходив далі). Півфінали (раунд 6) складалися з 4-х основних ігор, а фінал з восьми, умови тай-брейків були такі самі, як і в попередніх раундах.

Розклад 
Раунд 1: 27 - 28 листопада (тай-брейки 29 листопада)
Раунд 2: 30 листопада - 2 грудня (тай-брейки 2 грудня)
Раунд 3: 3 - 4 грудня (тай-брейки 5 грудня)
Раунд 4: 6 - 7 грудня (тай-брейки 8 грудня)
Раунд 5: 9 - 10 грудня (тай-брейки 11 грудня)
Раунд 6: 12 - 15 грудня (тай-брейки 16 грудня)
Раунд 7: 20 – 26 грудня (вихідний день 23 грудня, тай-брейки 27 грудня)

Результати

Раунди 1–4

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Примітки

Посилання 
 Партії чемпіонату світу 2000 року на сайті www.chessgames.com  

2000 у шахах
Чемпіонати світу із шахів
Шахи в Ірані